Политбюро́ :
 Политбюро — руководящий орган коммунистической партии.
 Электровоз «Политбюро».
 Политбюро (телепрограмма).